

Astronomia 
 6077 Messner – asteroide della fascia principale

Persone 
 Elmar Messner (1970) – ex snowboarder italiano
 Heini Messner (1939) – sciatore austriaco
 Reinhold Messner (1944) – alpinista, esploratore e scrittore italiano
 Günther Messner (1946-1970) – alpinista ed esploratore italiano
 Heini Messner (1939) – ex sciatore alpino austriaco
 Johnny Messner (1970) – attore statunitense
 Maria Messner (1994) – slittinista italiana
 Michael Messner (1994) – hockeista su ghiaccio italiano
 Michael Messner (1952) – sociologo statunitense
 Zbigniew Messner (1929-2014) – politico ed economista polacco

Altro 
Messner Mountain Museum – museo italiano

Pagine correlate 
Michael Messner